Dieser Artikel behandelt die englische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966.

England wurde durch einen Finalsieg mit 4:2 n. V. gegen Deutschland erstmals Weltmeister. Wegen des sog. Wembley-Tors zum 3:2 gilt dieses Spiel als eines der meistdiskutierten Fußballspiele.

Qualifikation 

Als Gastgeber der WM 1966 musste sich die englische Mannschaft nicht für die Endrunde qualifizieren.

Englisches Aufgebot

Spiele der englischen Mannschaft 
Gastgeber England wurde vor der Auslosung gesetzt für das Eröffnungsspiel der WM in Gruppe 1:

 England – Uruguay 0:0
 England – Mexiko 2:0 – Tore: 1:0 Bobby Charlton (37. Min.), 2:0 Hunt (75. Min.)
 England – Frankreich 2:0 – Tore: 1:0 Hunt (38. Min.), 2:0 Hunt (75. Min.)

Als Gruppenerster zog England in das Viertelfinale ein:

 Viertelfinale: England – Argentinien 1:0 – Tor: Hurst (78. Min.)

 Halbfinale: England – Portugal 2:1 – Tore: 1:0 B. Charlton (30. Min.), 2:0 B. Charlton (80. Min.), 2:1 Eusébio (82. Min. per Foulelfmeter)

 Finale: England – Deutschland 4:2 n. V. – Tore: 0:1 Haller (12. Min.), 1:1 Hurst (18. Min.), 2:1 Peters (78. Min.), 2:2 Weber (89. Min.), 3:2 Hurst (101. Min.), 4:2 Hurst (120. Min.)

1966
England